

Geografia

Austria 
 Schwand im Innkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Schwand – dzielnica Fürthu
 Schwand – dzielnica Leutershausen

Zobacz też 
 Schwandt